Тюлькино — значения:

Топоним 
 Тюлькино — деревня, Соликамский район, Пермский край, Россия
 Тюлькино — посёлок, Соликамский район, Пермский край, Россия